Paradrina suscianja är en fjärilsart som beskrevs av Mentzer 1981. Paradrina suscianja ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
suscianja